Pilot Pen Tennis 2007 — ежегодный профессиональный теннисный турнир. проводящийся в Нью-Хейвене, США, и являющегося частью профессионального тура в международной серии для мужчин и 2-й категории для женщин.

В 2007 году турнир проводился с 17 по 25 августа.

Прошлогодние победители турнира:
 в мужском одиночном разряде —  Николай Давыденко
 в женском одиночном разряде —  Жюстин Энен
 в мужском парном разряде —  Энди Рам и  Йонатан Эрлих
 в женском парном разряде —  Чжэн Цзе и  Янь Цзы

Общая информация

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Джеймс Блейк обыграл  Марди Фиша со счётом 7-5, 6-4.
 Блейк выигрывает 2-й одиночный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Блейк выигрывает во второй раз местный турнир (до этого в 2005 году).
 Фиш сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Женщины. Одиночный турнир 
  Светлана Кузнецова обыграла  Агнеш Савай со счётом 4-6, 3-0 — отказ.
 Кузнецова выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.
 Савай сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Мужчины. Парный турнир 
  Махеш Бхупати /  Ненад Зимонич обыграли  Марцина Матковский /  Мариуша Фирстенберга со счётом 6-3, 6-3.
 Бхупати выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 41-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бхупати во второй раз выиграл местный турнир (до этого в 1997 году).
 Зимонич выигрывает 4-й парный титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Саня Мирза /  Мара Сантанджело обыграли  Кару Блэк /  Лизель Хубер со счётом 6-1, 6-2.
 Мирза выигрывает 4-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.
 Родионова выигрывает 5-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Pilot Pen Tennis

 ATP Тур 2007 года
 WTA Тур 2007 года

 Международная серия ATP
 Серия турниров 2-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль на сайте WTA  
 Профиль на сайте ATP 

 
 

США
Теннис
Август 2007 года
2007
Нью-Хэйвен